Гориче може бити:

 Гориче (Крањ), насељено мјесто у општини Крањ, Република Словенија
 Гориче (Постојна), насељено мјесто у општини Постојна, Република Словенија
 Гориче при Фамљах, насељено мјесто у општини Дивача, Република Словенија